Список країн за виробництвом паперу та картону — ранжований по роках та обсягах (метричні тонни) інформаційний список держав, які є найбільшими світовими виробниками паперу та картону.

Виробництво  
Джерело даних: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН().

Примітки  

Целюлозно-паперова промисловість
папір